Plationus är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Segers, Murugan och Dumont 1993. Plationus ingår i familjen Brachionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Plationus